Михаил Ефимов: Ефимов, Михаил Витальевич (р.1975) — российский литературовед
 Ефимов, Михаил Никифорович (1881—1919) — первый русский лётчик, механик.
 Ефимов, Михаил Николаевич (1904—?) — советский технолог-литейщик, лауреат Ленинской премии.